MTU puede referirse a:

 Unidad máxima de transferencia, por sus siglas en inglés; o
 MTU Friedrichshafen, fabricante alemán de motores.